Wiehe  kan syfta på:

Geografi 
 Wiehe, Tyskland, en stad i Thüringen

Efternamn
Danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Marie Wiehe (1883–1962), dansk skådespelare
 Augusta Wiehe (1871–1953), dansk skådespelare, även känd som Augusta Blad
 Charlotte Wiehe-Berény (1865–1947), dansk skådespelare
 Emma Wiehe (1864–1949), dansk skådespelare
 Frederik Wilhelm Wiehe (1817–1864), dansk filolog
 Henrik Wiehe (1927–1987), dansk skådespelare
 Jacques Wiehe (1860–1910), dansk skådespelare
 Johan Wiehe (1830–1877), dansk skådespelare
 Michael Wiehe (1820–1864), dansk skådespelare
 Mikael Wiehe (född 1946), svensk sångare och låtskrivare
 Thomas Wiehe (född 1947), svensk musiker
 Viggo Wiehe (1874–1956), dansk skådespelare
 Wilhelm Wiehe (1826–1884) , dansk skådespelare
 Wilhelm Wiehe (1858–1916), dansk skådespelare

Dansk skådespelarsläkt
För de många danska skådespelarna kan följande släktträd konstrueras utgående från upplysningar i personernas biografier:

 Stamfar med tills vidare okänt namn
 Frederik Wilhelm Wiehe (1817–1864), filolog
 Michael Wiehe (1820–1864)
 Wilhelm Wiehe (1826–1884) 
 Wilhelm Wiehe (1858–1916) gift med
+ (1) Charlotte Wiehe-Berény (1865–1947)
+ (2) Augusta Blad (1871–1953) 
 Jacques Wiehe (1860–1910), gift med 
+ Emma Wiehe (1864–1949)
 Johan Wiehe (1830–1877)
 Viggo Wiehe (1874–1956), gift med
+ Anna Marie Wiehe (1883–1962)

 
Efternamnsförgreningssidor
Danska efternamn
Danska släkter